Тази серия е образувана от останали след Втората световна война в България и след това закупени на старо локомотива, собственост на германските железници „DR“. Началото на експлоатацията им в България е от 1939 г., когато са взети първите машини под наем от DR. Самата серия в БДЖ е образувана при закупуването им през декември 1946 г. Още при експлоатацията им в Германия на някои локомотиви са заменени тендерите с четириосни и при закупуването с такива в БДЖ са 13.01, 13.13, 13.20 и 13.31.

Локомотивите са оборудвани с автоматична спирачна система. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси. Ръчната спирачка действа само върху тендера.
Първоначално са използвани за обслужване предимно на товарни влакове. По-късно поемат локалните влакове, помощна служба и тежката маневрена работа по разпределителните гари. След 1967 г. когато електрическата и дизеловата тракция поемат по-голямата част от влаковата и маневрена работа са спрени от движение. Голяма част от локомотивите са предадени на минни и промишлени предприятия, а през 1973 г. са бракувани и последните 7 броя, които се намират в БДЖ. За музейната колекция е запазен локомотив 13.20.

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви